Mérona, een gemeente in het Franse departement Jura (regio Bourgogne-Franche-Comté)
Merona (geslacht), een geslacht van neteldieren uit de familie van de Oceaniidae